Pego kan syfta på följande platser:

Portugal 

 Pego (freguesia i Portugal), Santarém, Abrantes,

Spanien 

 Pego (kommun i Spanien, Valencia, Provincia de Alicante, lat 38,85, long -0,09), 
 Pego (kommun i Spanien, Kastilien och Leon), Provincia de Zamora, 
 Pego (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar